Black Lung — электронный и индустриальный музыкальный проект австралийского музыканта Дэвида Трасселла, также известного по индустриальному проекту Snog и эмбиенту Soma.

Первый альбом Silent Weapons for Quiet Wars (1994) был по большей части составлен из инструментальных треков, взятых из первого альбома Snog’а Lies Inc., и сингла Hey, Christian God. Год спустя альбом был представлен также на немецком лейбле Machinery Records как Silent Weapons for Silent Wars, хотя Трасселл отказывается от релиза с неправильным названием, сделано изменение в оформлении, и на самом деле треки идут в неправильном порядке, разрушая целостность альбома. Несколько позже в следующих годах появились ещё альбомы, в конечном счёте опередив количество альбомов Трасселла, представленных в Snog.

В 1999 Трасселл сотрудничал с Джоном Селлекерсом (John Sellekaers) из Xingu Hill, результатом стал 10" EP The Andronechron Incident, послуживший саундтреком к непонятному итальянскому псевдонаучному фильму. Полный CD с тем же названием, содержащий намного больше добавленных треков, был представлен в 2002.

В основном Трасселл использовал проект как удачную возможность дать волю своему обаянию с теориями заговора, многие альбомы и треки имеют ссылку к теории, такие как Silent Weapons for Quiet Wars или RHIC-EDOM. Вкладыши в альбомы часто содержат очерки различных эзотерических объектов, отрывки из книги теории заговоров или записи самого Трасселла.

С 1999 почти всё записи Black Lung представлены на немецком звукозаписывающем лейбле Ant-Zen.

Дискография

Альбомы
 Silent Weapons for Quiet Wars (CD, 1994; LP, 1998)
 The Depopulation Bomb (CD, 1994; двойной LP, 1995)
 The Disinformation Plague (CD, 1996)
 The Psychocivilised Society (CD, 1997)
 Extraordinary Popular Delusions (CD, 1998)
 The Wonderful and Frightening World of Black Lung (коллекция The Psychocivilised Society и Extraordinary Popular Delusions, двойной CD, 1999)
 The Great Architect (CD, 1999)
 The Andronechron Incident (CD совместно с Xingu Hill, 2002)
 The Grand Chessboard (CD и LP, 2004)
 The Coming Dark Age (CD, 2005)

Синглы и EP 
 The More Confusion… The More Profit (CD и 12" EP, 1995)
 Uncomfortable Questions for Comforable People (CD, 1996)
 Rhic-Edom (CD EP, 1996; 12" EP, 2000)
 Gizmo Prediction Fallout (12" EP, 1999)
 The Andronechron Incident (10" EP совместно Xingu Hill, 1999)
 Profound and Sentimental Journey (12" EP и CD, 2001)
 Abnormality Broadcast (12" сингл, 2002)
 The Sound of Meat (10" EP, 2003; ограниченно записанный CD, 2004)
 Karmageddon (12" EP, 2005)
 Concrete Octopus (12" EP, 2006)

Ремиксы 
 (к завершению)

Музыкальные коллективы Австралии
Индастриал-группы Австралии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году